Zkratka SSZ má více významů:

 Světelné signalizační zařízení – lidově semafor
 Severo-severozápad – světová strana
 správa sociálního zabezpečení – např. Česká správa sociálního zabezpečení

Podobná zkratka 
 SSŽ – Stavby silnic a železnic
 SZZ

Externí odkazy